Harvest Moon může být:

 Harvest Moon (album) – album hudebníka Neila Younga z roku 1992
 Harvest Moon (album, 2Yoon) – album skupiny 2Yoon z roku 2013
 Harvest Moon (videohra) – videohra z roku 1996
 Harvest Moon Benefit Festival – hudební festival